Aarnio est un patronyme finnois pouvant désigner:
 Eero Aarnio (né en 1932), designer finlandais ;
  (1901-1984), officier militaire finlandais ;
 Reino Aarnio (1912-1988), architecte américain, d'origines finlandaise ;
  (né en 1984), compétiteur motocycliste finlandais.

Patronyme finnois